linea S61 della rete celere di Lucerna
 linea S61 della S-Bahn della Stiria